Скобцов (Скобцова) — русская фамилия. 

Известные носители:
 Скобцов, Иван Михайлович (1900—1983) — русский оперный певец, бас.
 Скобцов, Юрий Даниилович (1921—1944) — иподиакон, общественный деятель, участник французского Сопротивления, причислен к лику святых.

 Скобцова, Елизавета Юрьевна (в монашестве Мария; 1891—1945) — русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель, монахиня, участница французского Сопротивления.

См. также